Алекса́ндр Миха́йлович Тара́сов (, Саратов — 27 июня 1975, Москва) — советский государственный и хозяйственный деятель.

Депутат Верховного Совета СССР 5—9 созывов. Кандидат в члены ЦК КПСС (1961—1975).

Биография 
Родился в семье рабочего.

В 1931 году окончил Московский автотракторный институт им. М. В. Ломоносова.

 1934—1948 годы — работал на Куйбышевском карбюраторно-арматурном заводе инженером, начальником конструкторского бюро, цеха, технического отдела, главным инженером завода.
 1949—1951 годы — директор Алтайского тракторного завода.
 1951—1958 годы — директор Минского тракторного завода.
 1958—1963 годы — председатель СНХ БССР.
 1963—1965 годы — заместитель председателя ВСНХ СССР — министр СССР.
 С 1965 года — министр автомобильной промышленности СССР. В 1966 году подписал протокол об участии итальянской фирмы «Фиат» в строительстве нового автозавода в СССР.

Память 

В 1975 году его именем был назван Куйбышевский завод автотракторного электрооборудования.

Награды 
 два ордена Ленина.
 орден Трудового Красного Знамени.
 орден «Знак Почёта».

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост. В. И. Ивкин. — М., 1999. — ISBN 5-8243-0014-3

Министры автомобильной промышленности СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Директора промышленных предприятий
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Персоналии:Минский тракторный завод